Тридесетото (XXX) хилядолетие пр.н.е. обхваща периода от началото на 30 000 пр.н.е. до края на 29 001 пр.н.е.

30 000 пр.н.е. 
 Ледникова епоха, (Würm IIIB)

Европа 
 Неандерталец; Homo sapiens (Човек)

Хилядолетия